Argentinísima puede referirse a:

 Argentinísima (película): película documental-musical de 1972, dirigida por Héctor Olivera y Fernando Ayala.
 Argentinísima II (película): película documental-musical de 1973, dirigida por Héctor Olivera y Fernando Ayala.